Vanessa Castejon est une angliciste française qui enseigne à l'Université Paris-XIII (Paris-Nord). Elle est spécialiste des aborigènes d'Australie et a écrit de nombreux articles sur le sujet.

Bibliographie 
 Vanessa Castejon, Les Aborigènes et l’apartheid politique australien, l'Harmattan, . 
 Vanessa Castejon, Who's Australia? - Whose Australia?: Politics, Society and Culture in Contemporary Australia. Trier: WVT, 2006.

Voir aussi

Articles connexes 
 Australie
 Aborigènes d'Australie

Liens externes 
  Page de Vanessa Castejon sur le site de l'Universite Paris-XIII

Professeur à l'université Paris XIII (Paris-Nord)
Naissance en octobre 1972